Святой Вульфрам из Сенса или Святой Вульфрам из Фонтенеля (также Vuilfran , Wulfrann , Wolfran ; латынь : Wulframnus ; французский : Vulfran или Vulphran ; c. 640 — 20 марта 703) был архиепископом Сенса . Его жизнь была записана через одиннадцать лет после его смерти монахом Йонасом де Фонтенелле . Однако, похоже, нет единого мнения о точных датах большинства событий, будь то при его жизни или после смерти .

Святой Вульфрам изображается в искусстве крестящим молодого короля или сына короля Радбода . Иногда молодой король находится рядом с ним, а иногда показано, как Вульфрам прибывает на корабле с монахами, чтобы крестить короля. Есть две церкви, посвященные ему в Англии, в Грэнтэме, Линкольншир, и Овингдине , Сассекс, и две во Франции, одна в Абвиле, в департаменте Сомма, другая в Буто, в департаменте Приморской Сены . . Как святой покровитель, он защищает от опасностей моря.

Ранняя жизнь 
Святой Вульфран,
церковь Святого Вульфрана в Абвиле

Вульфрам родился в епархии Мо, в Мауралиаке , ненадежно идентифицированном месте недалеко от Фонтенбло, вероятно, Милли-ла-Форе , Эссонн . Он был сыном некоего Фульберта, рыцаря при дворе Дагоберта I , короля франков . Королевство короля Дагоберта было разделено после его смерти, и это было близко ко двору его частичного преемника, Хлодвига II , короля Нейстрии и Бургундии, что Вульфрам, вероятно, родился немного после того, как Дагоберт умер в 639.

Вульфрам получил образование при дворе Хлодвига и проявил дар к академическим знаниям. Он принял священный сан и, кажется, намеревался вести спокойную жизнь, но был вызван ко двору Теодориха III (Тьерри III) Нейстрийского . Это, по-видимому, сделало его более известным, поскольку в 692 году он был избран архиепископом Сенса . Существуют различные версии даты этого события, самая ранняя из которых относится к 682 году. Однако к 693 году он уже был на этом посту, поскольку присутствовал на собрании епископов в Валансьене .

В 695 году он отказался от архиепископства в пользу святого Аматуса, который, по его мнению, лучше справлялся с такой работой, и удалился в бенедиктинское аббатство под названием «Фонтенель». Есть несколько мест под названием Фонтенель, но это, вероятно, было в Сен-Вандриле, недалеко от Кодебек-ан-Ко в нижнем течении Сены, в Руанской епархии . Однако Йоханнес Мадей помещает его в Фонтенель на крайнем севере департамента Эна .

Миссия во Фрисландии 
Площадь церкви Святого Вульфрана в Абвиле , Эжен Буден, 1884 г.

Сказано [ кем? ] } что, когда святой Вонифаций оставил свою миссионерскую деятельность во Фрисландии, чтобы посетить Рим во второй раз, святой Вульфрам заменил его во Фрисландии. [ править ] Тем не менее, Бонифаций был младшим современником, его первая и неудавшаяся миссия во Фризии началась в 716 году или около того, вероятно, после смерти Вульфрама.

Каким бы ни был порядок этих событий, во Фризии святой Вульфрам обратил сына короля Радбода и получил разрешение проповедовать. Обычай заключался в том, что людей, в том числе детей, приносили в жертву местным богам, выбирая их посредством лотереи. Вульфраму, возражавшему Радбоду по этому поводу, сказали, что король не может изменить обычай, но Вульфраму было предложено спасти их, если он сможет. Затем святой вошел в море, чтобы спасти двух детей, которые были привязаны к столбам и оставлены тонуть во время прилива.

Согласно этой истории, поворотным моментом стало спасение человека по имени Овон, которого по жребию выбрали для принесения в жертву через повешение. Вульфрам умолял короля Радбода прекратить убийства, но люди были возмущены предложенным святотатством . В конце концов, они согласились, что у Бога Вульфрама может быть шанс спасти жизнь Овона, и если он это сделает, то Вульфрам и Бог получат его. Овона повесили и оставили на пару часов, пока Вульфрам молился. Когда фризы решили оставить Овона умирать, веревка оборвалась, Овон упал и остался жив. Овон стал рабом Вульфрама, его последователем, монахом, а затем священником в аббатстве Фонтенелле . Вера миссионеров (и их способность творить чудеса) пугала и трепетала людей, которые крестились и отвернулись от язычества.

Даже Радбод, казалось, был готов к обращению, но незадолго до своего крещения он спросил, где были его предки. Вульфрам сказал ему, что идолопоклонники попадают в ад. Вместо того, чтобы отделиться от своих предков, он решил остаться таким, каким был.

Смерть Вульфрама и после 
Он удалился в Фонтенель, где и умер в 703 году. Годом смерти святого иногда называют 720 год, но говорят, что его погребенное тело было перенесено в 704 году. Независимо от точного года, праздник святого Вульфрама отмечается 20 . Маршировать. Он был похоронен в часовне Святого Павла в аббатстве, но в 704 году был перезахоронен в главной церкви. Тело снова было перенесено в 1058 году, на этот раз в коллегиальную церковь Богоматери в Абвиле, которая затем была повторно освящена во имя Вульфрама. Перенос его тела в Абвиль отмечается 15 октября.

Примерно в это же время или позже, возможно, когда его тело снова перевезли, на этот раз в Руан, его руку увезли как реликвию в аббатство Кройленд , Линкольншир . Интерес к нему мог возникнуть у Ингульфа, аббата, бывшего монахом Фонтенеля. Кроме того, все заинтересованные лица были бенедиктинцами. Ингулф, умерший в 1109 году, был секретарем Вильгельма I , который сделал его аббатом Кроуленда в 1086 году.

Житийный отчет о его чудесах был составлен в аббатстве Сент-Вандриль до 1066 года. Среди чудес есть два, относящиеся к родам и детям . В одном Вульфраму приписывают чудесное рождение мертворожденного ребенка, у матери начались роды 20 января (праздник Святого Себастьяна) .). Через неделю после Пасхи молитвы Вульфраму заставили ее живот расколоться, чтобы можно было родить мертвого ребенка, после чего рана зажила, как будто ее никогда не было, оставив только «знак пореза». В другой Вульфраму приписывают благополучное прохождение случайно проглоченной бельевой прищепки, которая покинула тело двухлетнего мальчика через три дня, не повредив его: «Разве не чудесно, как через все изгибы мальчика кишки, как бы через тонкие маленькие круглые трубочки, медный острый предмет, то поднимаясь высоко, то спускаясь низко, мог пройти, нигде не застревая и не причиняя ран, и так, наконец, через нижние части Природы найти выход все в одном кусок?»

После того, как здание в Кроуленде пострадало от пожара, подходящего места для хранения реликвии больше не нашлось, поэтому она отправилась на хранение в Грэнтэм. В течение двух или трехсот лет он хранился в часовне склепа под часовней Леди, где паломники помогали носить дупло, которое теперь можно увидеть на каменной ступени перед алтарем. Позже, ближе к 1350 году, рука перешла к специально пристроенной часовне над северным крыльцом. На каком-то этапе длительного процесса английской Реформации эта реликвия была утеряна.

См. также 
 Фризско-франкские войны

Примечания 
 ↑ Год его смерти по-разному датируется между 700 и 720 годами.
 ^
 ^
 ^

Ссылки 
 Кнапп, MG Приходская церковь Св. Вульфрама, Грэнтэм (1999)
 Маскетт, П. План Грэнтэма Св. Вульфрама Листовка-путеводитель по зданию церкви Св. Вульфрама в Грэнтэме. (около 1980 г.)
 Пойнтер, М. Слава Грэнтэма (1978) ISBN 0-906338-06-9
 Торн, Биографический словарь Дж. О. Чемберса (1969) SBN 550-16001-9
 Фолькманн, Дж. К. Bien Connaître Les Généalogies des Rois de France (1997) ISBN 2-87747-208-6

Ссылки 
 Католический форум/Святые
 Католическая энциклопедия : «Святой Вульфрам»
 На голландском языке: Het Museum van der Vaderlandse Geschiedenis. О евангелизации Фрисландии.